Розмарі Касалс і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лариса Савченко і Наташа Звєрєва.

Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі пару Савченко і Звєрєва з рахунком 7–5, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of California Doubles Draw 

Bank of the West Classic
Тур WTA 1989